Nationaler Block steht für:

 Bloc national, eine Regierungskoalition in Frankreich nach dem Ersten Weltkrieg
 Nationaler Block (Syrien), eine politische Partei in Syrien
 Nationaler Block (Libanon), eine politische Partei im Libanon
 Nationaler Block (Deutschland), eine rechtsextreme Organisation in Deutschland
 Völkisch-Nationaler Block, ein früherer Name für Deutschvölkische Freiheitspartei, eine Partei in der Weimarer Republik